Gråhede kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Gråhede (Thorning Sogn) – et areal i Thorning Sogn, Silkeborg Kommune
 Gråhede (Grene Sogn) – en bebyggelse i Grene Sogn, Billund Kommune
 Gråhede (Ådum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ådum Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune